Marcin Cieślak (1976-), hokeista
 Marcin Cieślak (1992-), pływak